Erebuni FC é uma equipe armênia de futebol com sede em Erebuni. Disputará a primeira divisão da Arménia (Campeonato Armênio de Futebol).

Seus jogos são mandados no Erebuni Stadium, que possui capacidade para 544 espectadores.

História 
O Erebuni FC foi fundado em 1992.

Em junho de 2016, foi anunciado que o clube será revivido na base da escola de futebol de Erebuni, no distrito de Erevan. É esperado que o clube vai participar da Premier League da Armênia de 2016–17.

Erebuni
Clubes de futebol fundados em 1992